024  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Heidelberg-Konigstuhl, in Germania